John Trickey ist der Name folgender Personen:

* John Trickey (Radsportler) (1935–2022), australischer Radsportler
 John Trickey (Tennisspieler) (* 1977), australischer Tennisspieler